

Patronyme 

 John Harington (1561-1612), l’inventeur de la chasse d'eau ;
 Kit Harington (1986-), un acteur britannique de cinéma.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais